Чемпионат мира по конькобежному спорту в классическом многоборье среди женщин 1968 года прошёл 27—28 февраля в Хельсинки (Финляндия). В нём приняли участие 32 спортсменки из 12 стран. Весь пьедестал заняли нидерландские спортсменки. На заключительной дистанции приняли участие 16 лучших спортсменок по итогам трёх дистанций. Анс Схют установила рекорд чемпионатов на дистанции 3000 метров.

Результаты 

 nc — не отобралась на заключительную дистанцию
 nf — не закончила дистанцию

Ссылки 
 Результаты

Международные соревнования по конькобежному спорту в Финляндии
Спорт в Финляндии в 1968 году
Февраль 1968 года
Международные спортивные соревнования в Хельсинки
Чемпионат мира по конькобежному спорту в классическом многоборье среди женщин
Чемпионаты мира в Финляндии